Почётный гражданин Курганской области — почётное звание Курганской области, высшее по значимости среди наград и почётных званий Курганской области.

Статус почётного звания 
Почётное звание Курганской области «Почётный гражданин Курганской области» является публичным признанием заслуг удостоенного им лица перед Курганской областью и её жителями.

Почётное звание Курганской области «Почётный гражданин Курганской области» присваивается за выдающиеся заслуги в развитии отраслей экономики и социальной сферы, охраны окружающей среды и экологической безопасности области, обеспечении законности и правопорядка, соблюдении прав человека, проявлении благотворительной, иной деятельности, способствующей повышению известности и авторитета Курганской области, за особые отличия в защите Отечества, жизни и здоровья людей.

Почётное звание Курганской области «Почётный гражданин Курганской области» присваивается, как правило, гражданам Российской Федерации, проживающим или проживавшим ранее на территории Курганской области. В исключительных случаях может быть принято решение о присвоении Почётного звания Курганской области «Почётный гражданин Курганской области» лицам, не проживавшим (не проживающим) на территории Курганской области, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Почётное звание Курганской области «Почётный гражданин Курганской области» не может быть повторно присвоено одному и тому же лицу.

Документом, подтверждающим факт присвоения лицу Почётного звания, является удостоверение Почётного гражданина Курганской области.

Лицу, удостоенному Почётного звания Курганской области «Почётный гражданин Курганской области», не позднее, чем в месячный срок с момента вступления в силу постановления Правительства Курганской области о присвоении ему Почётного звания, в торжественной обстановке вручаются: Свидетельство Почётного гражданина Курганской области, нагрудный знак Почётного гражданина Курганской области, удостоверение Почётного гражданина Курганской области и денежное вознаграждение в размере ста десяти тысяч рублей.

Лица, удостоенные Почётного звания Курганской области «Почётный гражданин Курганской области», которым назначена пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют право на пожизненную ежемесячную персональную денежную выплату в размере 5000 рублей. Пожизненная ежемесячная персональная денежная выплата, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, выплачивается за счет средств областного бюджета.

Описание нагрудного знака 
Нагрудный знак Почётного гражданина Курганской области имеет форму правильного круга диаметром 28 мм. В центре на лицевой стороне знака расположено выпуклое изображение герба Курганской области. Вокруг изображения герба Курганской области надпись по окружности выпуклыми буквами «Почётный гражданин Курганской области». На оборотной стороне нагрудного знака нарезается его номер.

Нагрудный знак Почётного гражданина Курганской области при помощи ушка и звена соединяется с прямоугольной колодкой шириной 25 мм и высотой 16 мм, на которой эмалью выполнено изображение флага Курганской области. Колодка на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления знака к одежде.

Основа нагрудного знака, ушко, основа колодки и промежуточное звено изготавливаются из серебра.

Нагрудный знак Почётного гражданина Курганской области носится на правой стороне груди.

Почётные граждане Курганской области 
Почётное звание получили 75 человек, в том числе 12 человек — посмертно.

Примечания 

Почётные граждане Курганской области
Награды Курганской области
Высшие государственные награды субъектов Российской Федерации